Отборочный турнир Евро-2019 по мини-футболу среди юношеских команд определит участников чемпионата Европы по мини-футболу 2019. В отборочном этапе примут участие 35 сборных. В зависимости от рейтинга они начали турнир либо со стадии предварительного раунда, либо со стадии основного раунда. Игры турнира пройдут в 2019 году. Предварительный раунд состоялся в период с 21-го по 26-е января, основной — с 26-го по 31-е марта.

По итогам турнира были отобраны 7 сборных+страна-хозяйка, которые будут участвовать в финальной стадии.

Предварительный раунд 
Матчи раунда прошли в период с 21-го по 26-е января 2019 года
Каждая команда сыграла с каждой другой командой своей группы по одному разу. В основной раунд вышли победители групп (2 команд).

Группа A

Группа B

Основной раунд 
Матчи раунда прошли в период с 26-го по 31-е марта 2019 года
Каждая команда сыграла с каждой другой командой своей группы по одному разу. Победители групп прошли в финальную часть чемпионата Европы 2019 напрямую.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7 

Чемпионаты Европы по мини-футболу